TLV может означать:
 Tag-length-value
 Код IATA аэропорта имени Бен-Гуриона